Denumirea de Sveta Nedelja se poate referi la următoarele locuri din Croația:
 Sveta Nedelja, comună în cantonul Istria;
 Sveta Nedelja, oraș în cantonul Zagreb.